Municipio de Tomlinson puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Tomlinson (condado de Logan, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Logan.
 Municipio de Tomlinson (condado de Scott, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Scott.